20th Century (також відома як The Best of 3X Krazy) — перша компіляція американського реп-гурту 3X Krazy, видана 10 жовтня 2000 р. лейблом Sneak Records на двох CD. Платівка також містить пісні з D-Shot Presents Boss Ballin' — Best in the Business, Tone Capone Presents: Ft 2000, дебютного альбому дуету Dual Committee, Sneakacydal репера Keak da Sneak та Ager-Man $uccess the Best Revenge Ager-Man, іншого учасника гурту.

Список пісень 

Диск 1

Диск 2

Посилання 

Альбоми 3X Krazy
Англомовні музичні альбоми